Gamma-Ray Burst, een heftige uitbarsting van hoogenergetische gammastraling
 Giannini, Remor, Bonmartini, constructeurs van historische motorfiets
 Groep voor de Repressie van het Banditisme - Groupement de Répression du Banditisme, een (voormalige) Belgische politie-eenheid
 Grootschalig Referentie Bestand (Basiskaart Vlaanderen), een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen